In 1994 werd het 50ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 15 september tot 11 december en werd georganiseerd door de FAF. Ypiranga werd kampioen.

Eerste ronde

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand
De beste in de totaalstand krijgt één bonuspunt voor de finaleronde.

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama